Matsuzawa ist der Familienname folgender Personen:

 Akira Matsuzawa (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Koki Matsuzawa (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Shigefumi Matsuzawa (* 1958), japanischer Politiker
 Tetsurō Matsuzawa (* 1950), japanischer Primatologe und Verhaltensforscher